USS Truxtun je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Truxtun (DD-14) 
 USS Truxtun (DDG-103) 
 USS Truxton (DD-229)

Truxtun